Ралица е село в Североизточна България. То се намира в община Търговище, област Търговище.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Други 
Натуралните жители на с. Ралица са известни с овцевъдството си.

Източници 

Села в област Търговище
Населени места в община Търговище